Selchow steht für:

 Selchow (Adelsgeschlecht), neumärkisches Adelsgeschlecht
 Selchow & Righter, US-amerikanischer Spielehersteller

Selchow  ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Selchow (Schönefeld), Ort in der Gemeinde Schönefeld (bei Berlin), Brandenburg
 Selchow (Storkow (Mark)), Ortsteil von Storkow (Mark), Brandenburg

in Polen:
 Żelechów (ehemals Selchow im Landkreis Oststernberg, Brandenburg), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Lebus, siehe Łagów (Powiat Świebodziński)
 Żelechowo (ehemals Selchow im Landkreis Greifenhagen, Pommern), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Widuchowa
 Żelichowo (ehemals Selchow ursprünglich im Kreis Czarnikau, vom 1. Oktober 1887 bis 15. Dezember 1919 im Kreis Filehne, danach im Netzekreis, Pommern), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Krzyż Wielkopolski

Selchow ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf von Selchow (1810–1878), preußischer Verwaltungsbeamter und Landrat
 Bogislav von Selchow (1877–1943), deutscher Schriftsteller und Freikorpsführer
 Catarina Selchow († 1621), Opfer der Hexenverfolgung in Bernau, siehe Dorothea Meermann
 Eduard von Selchow (1791–1868), preußischer Kammerherr und Rittergutsbesitzer
 Johann Heinrich Christian von Selchow (1732–1795), deutscher Jurist
 Werner von Selchow (1806–1884), preußischer Landwirtschaftsminister 
 Wolf Balthasar von Selchow (1684–1744), königlich-preußischer Generalleutnant